Iru kan syfta på följande platser:

Estland 

 Iru, en stadsdel i distriktet Pirita i huvudstaden Tallinn i landskapet Harjumaa, 
 Iru, Jõelähtme kommun, en by i Jõelähtme kommun i landskapet Harjumaa,